Stone House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stone House (Arkansas), ID-Nr. 70000132
 Stone House (Colorado), ID-Nr. 75000523
 Stone House (Iowa), ID-Nr. 83002528
 Stone House (Kalifornien), ID-Nr. 86000267
 Stone House (Bridgton), Maine ID-Nr. 84001361
 Stone House (Massachusetts), ID-Nr. 84002219
 Stone House (Virginia), ID-Nr. 79003080

Siehe auch:
 Ford Stone House
 Old Stone House